Die Aradschin chumb 1999 war die achte Spielzeit der zweithöchsten armenischen Spielklasse im Männerfußball.

Modus 
Neun Mannschaften spielten aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Der Tabellenerste stieg direkt auf, der Zweitplatzierte spielte gegen den Siebten der Bardsragujn chumb 1998 um den Aufstieg.

Vereine

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

Play-off

|}

1999
Fußballsaison 1999